Le sigle TTP désigne :
 Le bus TTP ;
 Le Traité Théologico-Politique du philosophe Baruch Spinoza ;
 Le Tehrik-e-Taliban Pakistan, mouvement taliban pakistanais ;
 La Thymidine triphosphate ;
Le Travail à Temps Partiel ;
Les Tactiques, Techniques et Procédures, référentiel de cyber intelligence.